Spurius Furius Medullinus Fusus är ett namn som burits av två romare:

* Spurius Furius Medullinus Fusus (konsul 481 f.Kr.), romersk politiker
 Spurius Furius Medullinus Fusus (konsul 464 f.Kr.), romersk politiker